Marknadssegment är en särskiljbar del av marknaden. Kunderna i ett segment ska ha gemensamma egenskaper som gör att de går att identifiera och särskilja från andra kunder. Kunderna i ett segment kan delats in efter till exempel inkomst, kön, yrke eller ålder.

                                                        

Marknadsföring